Als International Broadcast Centre (de. "Internationales Sendezentrum") oder abgekürzt IBC wird ein Medienzentrum und die Zentrale für sämtliche Rundfunk- und Fernsehübertragungen einer (Sport-)Großveranstaltung bezeichnet.

Bekannteste IBC waren bzw. sind:

 IBC der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 auf dem Münchner Messegelände
 IBC der Fußball-Europameisterschaft 2008 in Wien
 London Olympics Media Centre der Olympischen Sommerspiele 2012 in London

Rundfunktechnik